Singa är ett släkte av spindlar som beskrevs av Carl Ludwig Koch 1836. Singa ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Singa